

Persone 
 João Souza – schermidore brasiliano
 João Souza – tennista brasiliano
 João Sousa – tennista portoghese